Попинци су насеље у Србији у општини Пећинци у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 1166 становника.

Попинци су најстарије место у југоисточном Срему. У писаним документима се помиње први пут 1308. године.

У Попинцима има пет улица. Садашња имена улица датирају из социјалистичког периода, после Другог светског рата. То су следеће улице:
 ЈНА (води од центра села према Пећинцима),
 Лењинова (води од центра села према Војки — земљани пут),
 Фрушкогорска (води од центра села према Доњим Петровцима — макадам),
 Маршала Тита (води од центра села према Прхову — земљани пут),
 Стевана Ковачевића (води од Фрушкогорске улице према Голубинцима).

Овде се налазе Српска православна црква Светог Георгија у Попинцима, Кућа у Ул. Фрушкогорској бр. 21 у Попинцима и ФК Напредак Попинци.

Демографија 
У насељу Попинци живи 1025 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,6 година (35,8 код мушкараца и 39,4 код жена). У насељу има 415 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,28.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Знаменити становници 
 Бранко Белобрк, виолиниста.
 Др Зоран Л. Ковачевић, лекар и биохемичар, члан САНУ.
 Милан Богојевић, писац и публициста.
 Милош Мијић, фудбалер

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пећинцима
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији